Проколофо́ни (Procolophonidae) — вимерла родина невеликих рептилій (іноді назва також відноситься до надродини Procolophonoidea). Відомі за черепами розміром близько 5 см в діаметрі. Статурою нагадували дебелих ящірок із широкощелепими черепами. Hypsognathus з Північної Америки мав численні шипи на щоках, спрямовані назад. Procolophon, на честь якого названо родину, був незвичайним для своєї групи: його череп нагадував череп черепахи своїм посттемпоральним отвором. Тому проколофонів, нарівні з черепахами, відносили до анапсид.

Аж до раннього тріасу зуби проколофонів були гострими, що вказує на їхню комахоїдність. Пізніше, в тріасовому періоді, зуби стали ширшими, що свідчить про перехід на рослинну їжу. До кінця тріасового періоду проколофони вимерли.

Нещодавні знахідки вказують, що ці тварини, можливо, жили в Антарктиці в ранньому тріасі, тобто були першими чотириногими в Антарктиці.

Таксономія 
Філогенетична кладограма згідно з Ruta et al. (2011):

Ресурси Інтернету 

 Reptiliomorpha en Mikko's Phylogeny Archive.
 Reptiliomorpha en Palaeos.

Примітки 

Procolophonomorpha
†